Pinkerton är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Allan Pinkerton (1819–1884), amerikansk detektiv
 John Pinkerton (1758–1826), skotsk pseudohistoriker

Se även 

 Pinkerton, en detektivbyrå
 Pinkerton, ett musikalbum